Лауритцен (Lauritzen) — фамилия:
 Лауритцен, Лауриц (1910—1980) — немецкий политик;
 Лауритцен, Лау (старший) (1878—1938) — датский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Лауритцен, Лау (младший) (1910—1977) — датский кинорежиссёр, актёр и сценарист.